Le regain est l'herbe qui repousse dans les prairies après la fauche. Cette herbe est également fauchée pour servir de fourrage.

Culture 
 Regain est un roman de Jean Giono, publié en 1930 ;
 Il a inspiré un film du même nom, Regain, réalisé par Marcel Pagnol ;

Musique 
 Regain (label) est un label de musique.
 Regain de lecture (label) est un label d'édition de Corsaire Éditions, éditeur indépendant.

Autres 
 Regain Magazine , revue trimestrielle française, créée en 2017, disponible depuis 2018